Лю Шиин (, род. 24 сентября 1993 года) — китайская метательница копья, участница Олимпиады 2016 года, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, чемпионка Азиатских игр 2018 года.

Биография и карьера 
В 2015 году стал победительницей в секторе метания копья на чемпионате Азии, который проходил в Ухане. 

Выступала в соревнованиях метательниц копья на летних Олимпийских играх 2016 года. Заняла итоговое 23-е место, метнув снаряд на 57,16 метров. 

На чемпионате мира 2017 года, который проходил в Лондоне она показала восьмой результат, метнув копьё на 62,84 метра.

В 2018 году на летних Азиатских играх в Джакарте она метнула копьё на 66,09 метров и завоевала титул чемпионки Игр. 

На предолимпийском чемпионате мира, который состоялся в Катаре в 2019 году, китайская спортсменка в метание копья в финале стала второй, показав результат 66,88 м и завоевала серебряную медаль турнира.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Метатели копья Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике